Sylmar ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sylmar (Kalifornien), Stadtteil von Los Angeles
 Sylmar (Maryland)
 Sylmar (Pennsylvania)